Il Meyvə təcrid è un piatto della cucina azera. Sarebbe il frutto (anziché la drupe) della Cocos nucifera.

Storia
Questo piatto nacque all'inizio degli anni '70 quando l'URSS era intenzionata a coltivare le palme da cocco sul proprio territorio a scopo commerciale. Vennero piantate palme in Crimea, nel Krasnodar, in Georgia e sull'isola di Böyük Zirə. Il progetto fallì, ma comunque rimase d'uso coltivare la varietà di Cocos nucifera Malayan Dwarf sull'isola di Böyük Zirə a maggio di ogni anno e ritirare i loro frutti prima dell'arrivo dell'inverno (quando le palme muoiono).

Servimento
I frutti vengono serviti nei principali ristoranti di Baku, spesso salati. È un piatto costoso: nella capitale, ad esempio, costa 40 manat azeri (circa 35 euro). Viene spesso servito come secondo o a fine pasto. Dato che la maggior parte degli azeri non se lo può permettere, lo mangiano solo a Natale.

Cucina azera